eikendwergbladroller
 fruitdwergbladroller
 gageldwergbladroller
 galdwergbladroller
 gewone dwergbladroller
 grijze dwergbladroller
 grote dwergbladroller
 haakjesdwergbladroller
 jeneverbesdwergbladroller
 lindedwergbladroller
 meidoorndwergbladroller
 oranje dwergbladroller
 pauwdwergbladroller
 populierendwergbladroller
 prachtdwergbladroller
 sleedoorndwergbladroller
 sparrendwergbladroller
 vale dwergbladroller
 vroege dwergbladroller